Julio César Rodríguez Giménez (Asunción, Paraguay; 5 de diciembre de 1990) es un futbolista paraguayo. Juega como delantero y su primer equipo fue Defensa y Justicia de Argentina. Actualmente milita en Brown de Puerto Madryn de la Primera Nacional de Argentina.

Clubes

Estadísticas 
 Actualizado al 18 de marzo de 2023

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 
 

Futbolistas de Paraguay
Futbolistas de las inferiores del Club Social y Deportivo Defensa y Justicia
Futbolistas del Club Social y Deportivo Defensa y Justicia
Futbolistas de la Asociación Deportiva Berazategui
Futbolistas del Dorados de Sinaloa
Futbolistas del Club Tijuana
Futbolistas del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba
Futbolistas del Club Atlético Unión (Santa Fe) en los años 2010
Futbolistas del Arsenal Fútbol Club
Futbolistas del Club Deportivo Capiatá
Futbolistas del Zira FK
Futbolistas del Sabah FC
Futbolistas del Club Social y Atlético Guillermo Brown